For evigt kan hentyde til flere artikler:

 "For Evigt (sang)" - sang fra 2016 af det danske heavy metalband Volbeat
 For evigt (film) - dansk stumfilm fra 1913
 For evigt (film fra 1998) - film fra (1998)